Pierpont – miejscowość w USA, w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Pierpont – wieś w USA, w stanie Missouri, w hrabstwie Boone
 Pierpont (ang. Pierpont Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula

Zobacz też